Il doppio del torneo di tennis Hanko Open 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Per Henricsson e Nicklas Utgren che hanno battuto in finale Torben Theine e Srinivasan Vasudevan 7-5, 6-7, 6-4.

Teste di serie 

 Christer Allgårdh /  Lars-Anders Wahlgren (quarti di finale)
 Joakim Berner /  Eduardo Nunes (quarti di finale)

 Per Henricsson /  Nicklas Utgren (Campioni)
 Torben Theine /  Srinivasan Vasudevan (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hanko Open 1989